Die Ando Securities Open Tokyo 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 11. bis 17. November 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ando Securities Open Tokyo 2019 fand am 11. und 12. November 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Von den an der Qualifikation teilnehmenden 24 Spielerinnen haben sich die folgenden sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Kōtō